Родной Край — название населённых пунктов:
 Родной Край — село в Золочевском районе Харьковской области Украины.
 Родной Край — село в Изюмском районе Харьковской области Украины. См. также